Il termine regione (dal latino regio, regionis) dà il nome a molte voci:
 regione – un'ampia estensione di superficie terrestre distinta per caratteristiche proprie
 regione – un tipo di ente territoriale 
 regione – articolazione territoriale della Repubblica Italiana
 Regione ecclesiastica – un'istituzione cattolica